L'affaire du collier de la reine, qui défraya la chronique de la cour de  dans les années 1780, a donné lieu à plusieurs œuvres :

Roman 
 Le Collier de la reine (1849-1850) d'Alexandre Dumas, qui a lui-même inspiré plusieurs œuvres cinématographiques.

Cinéma   
 Le Collier de la reine, film réalisé en 1909 ;
 L'Affaire du collier de la reine, film par Camille de Morlhon, sorti en 1912 ;
 Le Collier de la reine, film français réalisé par Gaston Ravel et Tony Lekain sorti en 1929 ;
 L'Affaire du collier de la reine, film français réalisé par Marcel L'Herbier, sorti en 1946 ;
 L'Affaire du collier, film américain réalisé par Charles Shyer, sorti en 2001.

Séries télévisées     
 L'Affaire du collier de la reine, épisode en noir et blanc de la série télévisée La caméra explore le temps, reconstitution à vocation historique scénarisée par André Castelot et Alain Decaux et réalisée par Stellio Lorenzi, diffusée en 1962 et sorti en DVD en 2003.

Autres   
En littérature et en bande dessinée, très indirectement liés tant à l'escroquerie qu'à sa version romanesque, deux œuvres sont titrées le Collier de la reine ou L'Affaire du collier :
 Le Collier de la reine, nouvelle de Maurice Leblanc, publiée le , puis reprise dans le recueil Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur, raconte la naissance de la vocation d'Arsène Lupin, à l'âge de six ans, dans l'optique d'une « survivance » (des vestiges) du collier de Bœhmer et Bassange ;
 L'Affaire du collier, album de bande dessinée d'Edgar P. Jacobs, mettant en scène Blake et Mortimer, dont l'un des éléments est le fameux collier des joailliers Bœhmer et Bassange (collier supposé toujours existant au  dans l'histoire).

Jeu de société   
 Le Collier de la reine

Voir aussi